Ruy Blas bezeichnet:

 Ruy Blas (Hugo), eine Tragödie von Victor Hugo 
 Ruy Blas (Marchetti), eine Oper von Filippo Marchetti
 Ruy Blas (Mendelssohn), eine Ouvertüre von Felix Mendelssohn Bartholdy
 Ruy Blas (Zenger), eine Oper von Max Zenger